

Mitologia 
 Anansi – divinità appartenente alla mitologia delle popolazioni originarie dell'Africa occidentale

Musica 
 Anansi – cantautore italiano
 Anansi – album di Anansi del 2009